Voxtorps församling kan syfta på:
Voxtorps församling, Norra Möre kontrakt, en församling i Växjö stift (Kalmar kommun)
Voxtorps församling, Östbo-Västbo kontrakt, en församling i Växjö stift (Värnamo kommun)